Die Jiangxi Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Nanchang. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 24. bis 30. Juli 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Jiangxi Open 2017 fand vom 22. Juli bis 23. Juli 2017.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nanchang